Didier Deschamps peut désigner :
 Didier Deschamps (1954-), danseur et chorégraphe français ;
 Didier Deschamps (1968-), joueur puis entraîneur français de football.

Voir aussi